Ren i Stimpy – tytułowe postacie z serialu telewizyjnego stworzonego przez amerykańsko-kanadyjskiego animatora, Johna Kricfalusiego. Ren i Stimpy są stereotypową parą dziwaków. Ren to sarkastyczny, cyniczny i odpychający charakter. Stimpy natomiast jest fajtłapowatym, przemiłym i niezbyt mądrym kocurem. Kricfalusi stworzył postacie około roku 1979, tuż po przeprowadzce do USA, podczas produkcji niskobudżetowych animowanych seriali telewizyjnych. Powstało pięć serii tego serialu oraz jeszcze jedna, przeznaczona dla widzów dorosłych. Serial emitowany był w Polsce na kanałach Canal+ (odcinki 1–35), Fantastic (połowa 1. sezonu) i MTV Polska (seria dla dorosłych). Od 8 maja 2017 r. serial emitowany był na kanale Discovery Turbo Xtra.

Główni bohaterowie 
 Ren Höek – pies rasy chihuahua, który często nazywa Stimpy’ego idiotą, bijąc go przy tym po pysku. Jego życiową ambicją jest wyrobienie sobie potężnych mięśni klatki piersiowej. Jego kuzyn, Svën Höek, jest jeszcze głupszy niż Stimpy. Jego imię wzięło się od prawdziwego imienia administratora budynku twórcy Kricfalusiego. 
 Stimpson „Stimpy” J. Cat – rudy, okrągły kocur. Jest idiotycznie wesoły i kompletnie podporządkowany Renowi. Jego znakiem rozpoznawczym jest głupkowaty uśmiech z językiem wywieszonym na zewnątrz.
 George Liquor
 Powdered Toast Man
 Muddy Mudskipper
 Haggis McHaggis
 Mother and Father
 Abner and Ewalt
 Wilbur Cobb
 Mr. Horse
 Mrs. Buttloaves
 The Fire Chief
 The Gilded Yak

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Canal+
 I-IV seria (do odcinka 35.) – 11 maja 1995 r.
 Fantastic
 I seria (odcinki 1-3) – 1 listopada 1999 r.
 MTV Polska
 Seria tylko dla dorosłych – 2006 r.
 Discovery Turbo Xtra
 I-V seria (odc. 1-6, 8a, pilot, 13-16, 18-19, 23-26, 28-35, 37, 39-45, 49-51) – 8 maja 2017 r.
 II-V seria (odc. 7, 9-12, 17, 20-22, 27, 36, 38, 46-48, 52) – jeszcze nieemitowane
 II seria (odc. 8b) – pominięty

Spis odcinków

Ren i Stimpy tylko dla dorosłych (2003) 
 Onward and Upward
 Ren seeks Help – pomoc seksualna Rena
 Fire Dogs 2: Part 1 – strażackie psy 1
 Fire Dogs 2: Part 2 – stażackie psy 2
 Naked Beach Frenzy
 Altruists: Part 1
 Altruists: Part 2
 Stimpy's Pregnant: Part 1
 Stimpy's Pregnant: Part 2 – The Blessed Event

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 Ren and Stimpy w Big Cartoon DataBase

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1991
Seriale telewizyjne zakończone w 1996
Seriale telewizyjne Decode Entertainment